Hamnholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnholm, Sastmola, Satakunta, 
 Hamnholm, del av Lökholm (Föglö, Åland), 
 Hamnholm, Houtskär, Åboland, 
 Hamnholm, Borgå, Nyland,

Se även
Hamnholmen
Hamnholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar